Андалусия Тенис Експириънс 2011 е 3-тото издание на Андалусия Тенис Експириънс. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Марбеля, Испания от 2 до 10 април. Флавия Пенета трябваше да защитава титлата си, но се отказа от турнира поради контузия. Трофеят спечели Виктория Азаренка след 2:0 сета на финала над Ирина-Камелия Бегу и завоюва 7-а титла в кариерата си. При двойките победителки от Андалусия Тенис Експириънс 2010 бяха Сара Ерани и Роберта Винчи. Италианската двойка достигна финала, където е победена от поставената под номер 3 двойка Нурия Лягостера Вивес / Аранча Пара Сантонха с 6 – 3, 4 – 6, [5 – 10].

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (шампионка)
  Светлана Кузнецова (полуфинал)
  Араван Резаи (1 кръг)
  Александра Дюлгеру (четвъртфинал)
  Цветана Пиронкова (2 кръг)
  Клара Закопалова (четвъртфинал)
  Роберта Винчи (1 кръг)
  Сара Ерани (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (финал)
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (шампионки)
  Виталия Дятченко /  Моника Никулеску (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Андалусия Тенис Експириънс